Friedrich-Ebert-Platz steht für:
 Friedrich-Ebert-Platz (Berlin), ein Platz in Berlin
 Friedrich-Ebert-Platz (Düren), ein Platz in Düren
 Friedrich-Ebert-Platz (Hagen), ein Platz in Hagen (Westfalen)
 Friedrich-Ebert-Platz (Nürnberg), ein Platz in Nürnberg
 Friedrich-Ebert-Platz (Quedlinburg), ein Platz in Quedlinburg
 Friedrich-Ebert-Platz (Remscheid), größter und wichtigster Busbahnhof in Remscheid

Siehe auch: 
 Ebertplatz